Bruneval Raid, ook wel Operatie Biting genoemd, in 1942 uitgevoerde Britse militaire actie.
Plaats in Indonesië
 Biting (Badegan), plaats in het Indonesische gebied Ponorogo.
 Biting (Purwantoro), plaats in het Indonesische gebied Wonogiri.
 Biting (Pejawaran), plaats in het Indonesische gebied Banjarnegara.
 Biting (Sambong), plaats in het Indonesische gebied Blora.